Тайяндье (; устар. Тальяндье) — французская фамилия:
 Тальяндье, Альфонс-Онорэ (1797—1867) — французский юрист и государственный деятель.
 Тайяндье, Рене Гаспар Эрнест (Сен-Рене Тайяндье; 1817—1879) — известный французский критик и публицист.